Henry Robinson Hall (1859–1927) – brytyjski malarz
 Henry Charles Hall (1883–1962) – kanadyjski polityk
 Henry Hall (1898–1989) – amerykański muzyk
 Henry Hall – amerykański skoczek narciarski